Луцке́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители:
 Луцкевич, Антон Иванович (1884—1942) — белорусский политик, общественный деятель, историк, публицист и литературовед, один из основателей белорусского национального движения в XX веке, брат Ивана Луцкевича.
 Луцкевич, Екатерина Васильевна (род. 1982) — белорусская футболистка.
 Луцкевич, Иван Иванович (1881—1919) — известный белорусский деятель, археолог, брат Антона Луцкевича.
 Луцкевич, Иван Лукич (1901—1989) — советский военачальник, генерал-майор.
 Луцкевич, Юрий Антонович (1920—1992) — белорусский коллаборационист, офицер батальона абвера «Дальвитц» и деятель Белорусской независимой партии.

 Лерман-Луцкевич, Зоя Наумовна (1934—2014) — советский художник-живописец и художник-график.

Примечания